Хвоздец може бити:

 Хвоздец (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република 
 Хвоздец (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хвоздец (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република